Евровизия 2005 (; ; ) е 50-ото юбилейно ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Провежда се в Дворец на спорта в Киев, Украйна, на 19 май (полуфинал) и 21 май (финал) 2005 г., след като Руслана победи през 2004 г. в Истанбул, Турция с песента „Wild Dances“ с 280 точки.

Победител става Гърция с песента на Елена Папаризу „My Number One“, получила 230 точки след пряко гласуване от всички държави участнички, осигуряващо на страната домакинство на Евровизия 2006. Втора остава Малта и песента на Чиара – „Angel“ със 192 точки, а трета е Румъния. Страната-домакин Украйна е на 19-о място с 30 точки.

На финала четирите страни известни като „Голямата четворка“ (Великобритания, Франция, Германия и Испания) стават като „Последната четворка“, като всички четири страни се класират на последните четири позиции в класирането.

Проблеми 
Евровизия 2005 е белязана от няколко скандала, свързани с представители на участващите държави. Дебютът на България е помрачен от подозрения за манипулиране на вота, както и обвинение за плагиатство. Според твърденията песента на Kaffe – Lorraine звучи прекалено подобна на издадената през 2001 г. песен на Руслан Мъйнов „Не си отивай“. Обвинения за плагиатство са отправени и към песента на Сърбия и Черна гора „Заувијек моја“.

Селекцията на Турция, извършена от жури на националната телевизия TRT, също се оказала подправена, резултата от която била победата на Гюлсерен, за която победителката от 2003 – Сертаб Еренер заявила, че не е най-добрият избор. Подобни проблеми имало и в Северна Македония.

Текстът на украинската песен е променен поради политическото си послание, което е в разрез с правилата на ЕСРТ.

Проблем се оказал и големия брой страни гласуващи на финал, диктувайки всички точки, които присъждат (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 12), увеличило продължителността на прякото предаване до „маратонските“ 3 часа и половина. Заради огромното проточване от ЕСРТ променили начина на обявяване гласовете през 2006 г., като според новото правило само 8, 10 и 12 точки били обявявани, а останалите се появявали за момент на екрана, след което автоматично се разпределяли.

Участници 
Дебютиращи страни през 2005 са България и Молдова, докато Унгария се завръща след пауза от 6 години (последното участие на страната е през 1998). Очаквало се е и Ливан да направи своя дебют през 2005 г. с песента „Quand Tout S'Enfuit“, но държавата е принудена да се оттегли, след като от националната ѝ телевизия обявяват, че ще излъчват реклами по време на израелското изпълнение.

Много от фаворитите на букмейкърите отпадат на полуфинала, а „Голямата четворка“ (Испания, Германия, Велкиобритания и Франция), заедно с миналогодишния победител – Украйна, които автоматично се класират на финал, заемат последните 5 позиции.

Полуфинал – 19 май 
Участие на полуфинала вземат 25 страни, от които 10 продължават към финала. Всички 39 страни се включват в гласуването. Страните на цветен фон в таблицата се класират на финала на конкурса.

Гласуване на полуфинала

12 точки 
Държави, получили 12 точки на полуфинала:

Финал – 21 май 
Финалисти са:
 10-те победителя от полуфинала;
 10-те най-високо класирали се страни на финала през 2004 г.;
 Голямата четворка (Великобритания, Франция, Германия и Испания).

Страните в получерен шрифт се класират директно на финала на Евровизия 2006.

 1.Съдържа няколко фрази на чешки, френски, немски, полски, руски и испански език.
 2.След като Сърбия и Черна гора се оттегля от конкурса през 2006 г., тяхното място на финала е дадено на класиралата се на 11-о място Хърватия.

Гласуване на финала

12 точки 
Държави, получили 12 точки на финала:

Източници

Външни препратки 
 Йордан Ефтимов, „Евровизии“, в. „Сега“, 15 февруари 2005 г.

2005
Музикални фестивали в Киев
2005 година